Це порівняння кодів МОК, ФІФА та ISO 3166-1 трибуквених кодів, об'єднаних в одну таблицю для зручності. Виділені рядки, в яких коди відрізняються від колонки до колонки.

Цей список включає тільки країни чи території, які були відзначені принаймні одним з цих трьох типів кодів країн. Для більш повного списку країн, див. список країн.

Єдиний неоднозначний триграф є "BRN", який назначений Бахрейну в МОК, та Брунею в ISO.

Посилання 

 
Списки країн